Spojení písmen K a H může mít různé významy:

KH 
 KH – kód ISO 3166-2 pro Kambodžu
 bývalá SPZ okresu Kutná Hora
 kyselina hyaluronová – jedna z hlavních složek mezibuněčné hmoty
 hydrid draselný – anorganická sloučenina draslíku a vodíku
 uhličitanová tvrdost vody – vlastnost vody
 Know-how – předpoklady a znalosti pro určitou činnost

kh 
 anglická spřežka pro slovanské ch
 foném (v dévanágarí ख) častý např. v indických jazycích

.kh 
 .kh – internetová doména nejvyššího řádu pro Kambodžu